Oelsen steht für: 

 Oelsen (Bad Gottleuba-Berggießhübel), Ortsteil von Bad Gottleuba-Berggießhübel im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen 
 Oelsen (Krölpa), Ortsteil von Krölpa im Saale-Orla-Kreis in Thüringen 
 Oelsen (Elsteraue), Ortsteil von Elsteraue im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Oelsen (Friedland), Wohnplatz im Ortsteil Groß Briesen von Friedland im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg

Oelsen ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Ernst von Oelsen (1729–1787), kurländischer Politiker und Oberrat im Herzogtum Kurland und Semgallen
 Willy Oelsen (1905–1970), deutscher Metallkundler und Metallurge

 Oelsen (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Ölsen